Ел Алеман има више значења:

 Ел Алеман (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Алеман, Ел Алеман Нуево (Сучил), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Алеман (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Алеман (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Алеман, Леобардо Гусман (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику